Peter Thomsen ist der Name folgender Personen:
* Peter Thomsen (Schauspieler) (* 1947), deutscher Schauspieler und Entertainer
 Peter Thomsen (Pfarrer), Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Norden (Ostfriesland) 1903–1917
 Peter Thomsen (Reiter) (* 1961), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Peter Thomsen (Palästinaforscher) (1875–1954), deutscher Lehrer und Palästinaforscher
 Peter Hummelgaard Thomsen (* 1983), dänischer Politiker

Siehe auch:
 Peter Thomson
 Peter Thompson